Алоізій Ліліус (Алоізій Лілій, , ) — італійський лікар, астроном, філософ і хронолог, а також автор пропозицій, які лягли в основу календарної реформи 1582 року впровадженої папою Григорієм XIII.
 Сесіль Ліліус — скандинавська дитяча письменниця.